Roman Malinowski – polityk partii bolszewików, agent Ochrany
 Roman Malinowski – polityk ZSL, marszałek Sejmu PRL